Preston kan som auktorsförkortning betyda:

 Christina M. Preston
 Isabella Preston

Robotskapade auktorsförkortningar